Schöfisch ist der Familienname folgender Personen:
 Marcus Schöfisch (* 1987), deutscher Leichtathlet
 René Schöfisch (* 1962), deutscher Eisschnellläufer